Фре́ймут — фамилия. Известные носители:

 Фреймут, Мацей (род. 1967) — польский гребец-байдарочник.
 Фреймут, Ольга Михайловна (род. 1982) — украинская телеведущая, писательница, журналистка и актриса.